Ртутна батарея може відноситись до:

 Ртутно-цинкова батарея
 Ртутно-індієва батарея
 Ртутно-титанова батарея
 Цинк-двооксиссульфатно-ртутна суха батарея